Ла Рехоја има више значења:

 Ла Рехоја (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Рехоја (Сан Андрес Теотилалпам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Рехоја (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику